Kapiri Mposhi steht für:

 Kapiri Mposhi (Sambia), Stadt in Sambia
 Kapiri Mposhi (Distrikt), Distrikt in Sambia